Euronat (camping), een camping in de Franse regio Aquitanië.
Euronat (partij), een voormalige fractie in het Europese parlement.